Hajdu Mihály (1790–1872) nagykun kapitány
 Hajdu Mihály (1909–1990) zeneszerző
 Hajdú Mihály (1933–2014) nyelvész